Der Scanner (gesprochen [], aus englisch  für Abtaster oder ‚Lesegerät‘) bezeichnet:

Geräte zur berührungslosen digitalen Datenerfassung:

 Barcodelesegerät, Gerät zum optischen Abtasten von Strichcodes
 Geräte (Abtaster) wie Flachbett- oder Diascanner zur optischen Digitalisierung von Aufsicht- und Durchsichtvorlagen, siehe Scanner (Datenerfassung)
 Dokumentenscanner – zur (teil-)automatisierten optischen Digitalisierung großer Dokumentenmengen
 Durchlichtscanner – bei dem das Licht nicht gegen die zu scannende Oberfläche gestrahlt wird, sondern durch diese durchgeführt
 Filmabtaster – Gerät zum Einlesen von Kinofilmen und sonstigem Filmmaterial und dessen Konvertierung in ein analoges oder digitales Videosignal
 Laserscanner – zum Erfassen von Oberflächen mittels Laserstrahlen, siehe Laserscanning

Geräte zur berührungslosen systematischen Abtastung:

 Geräte zum Aufspüren versteckter Güter, siehe Scanner (Sicherheitstechnik)
 Körperscanner (auch Nacktscanner) – verschiedene Geräte, mit denen der Körper einer Person sowie Gegenstände unter der Kleidung abgebildet werden können
 Funkscanner – ein Gerät, das verschiedene Radiofrequenzen ständig nach Signalen durchsucht

Anwendungen (oder Computerprogramme/Software) [ursprünglich wohl zum Abtasten oder Auslesen der zugrundeliegenden Daten]:

 Portscanner – zur Überprüfung, welche Dienste ein Netzwerkgerät (z. B. ein PC) anbietet
 Virenscanner – zur Suche und Eliminierung von Computerviren, siehe Antivirenprogramm
 lexikalischer Scanner – zur Zerlegung einer Eingabe in logische Einheiten, siehe Tokenizer

Berührungslos scannende und bildgebende Geräte in der medizinischen Alltagssprache, siehe:

 Computertomographie (CT)
 Positronen-Emissions-Tomographie (PET)
 Einzelphotonen-Emissionscomputertomographie (SPECT)
 Magnetresonanztomographie (MRT)
 Optische Kohärenztomografie (OCT)

Weiteres:

 in der Lichtgestaltung ein Scheinwerfer zur Projektion von Bildern und optischen Effekten, siehe Scanner (Lichttechnik)
 Anlage in der Fotolithografie ähnlich einem Stepper (Halbleitertechnik), siehe ggf. Scanner (Halbleitertechnik)
 Gammakamera – inzwischen nicht mehr gebräuchliches Gerät zur bildgebenden Diagnostik in der Nuklearmedizin

Kultur:

 deutsche Metalband, siehe Scanner (Band)
 den Künstlernamen des britischen Elektronik-Musikers Robin Rimbaud
 ein dystopischer Roman von Robert M. Sonntag, siehe Die Scanner

Das Scannen (aus englisch  für ‚[das] Abtasten‘ oder ‚Erfassen‘) oder Abscannen – als Vorgang – steht im Besonderen für:

 allgemein die Benutzung eines Gerätes zur Datenerfassung
 das berührungsfreie Abtasten von Objekten mit Aufnahmetechniken, siehe Sensorik (Technik)
 die Erfassung von Schriftgut im Dokumentenmanagement
 in der Fliegersprache das Absuchen des Gesichtsfeldes nach anderen fliegenden Objekten während des Flugs
 in der Weltraumforschung das systematische Beobachten oder Abtasten/-suchen ausgewählter Himmelsgebiete mittels Sternwarten oder Astrometriesatelliten
 eine Technik beim Schnelllesen

Siehe auch:

 Scanners – Ihre Gedanken können töten (Film)
 Skan